Миссия Криппса () — попытка британского правительства добиться индийского сотрудничества и поддержки во Второй мировой войне. Миссию возглавлял сэр Стаффорд Криппс (левый министр правительства при премьер-министре Уинстоне Черчилле).

Суть миссии 
Британское правительство хотело получить помощь индийского народа во Второй мировой войне. Расхождение во взглядах между двумя основными религиозными общинам страны были невыгодны британцам.

Важные моменты декларации 
а) Всеобщие выборы в Британской Индии будут организованы сразу после окончания Второй мировой войны.
б) Индия станет доминионом под владычеством Великобритании.
в) Те провинции, что не захотят вступить в доминион, смогут создать свои собственные отдельные союзы.
г) Меньшинства будут защищены.

Итог 
Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига отклонили предложения британцев. Мухаммад Али Джинна был против этого плана, поскольку он не предусматривал создание Пакистана. Таким образом, Миссия Криппса провалилась.

Ссылки 
 Cripps Mission

Индийское национально-освободительное движение
Пакистанское движение
Британская Индия
Политика во Второй мировой войне